Runte ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheit Runte (vor 1600–1618), Opfer der Hexenverfolgung
 Heinrich Runte (1909–1978), Oberbürgermeister von Ingolstadt
 Karl Wilhelm Runte (1792–1864), deutscher Faktor und Politiker
 Kurt Max Runte (* 1961), kanadischer Schauspieler
 Ludwig Runte (1896–1958), deutscher nationalsozialistischer Politiker
 Wilhelm Runte (1898–1978), von 1952 bis 1956 Bürgermeister der westfälischen Kreisstadt Soest

Siehe auch:
 Runde